Campinensi – abitanti di Campina Grande
Campinensi – abitanti di Campina das Missões
Campinensi – abitanti di Campinas do Piauí
Campinensi – abitanti di Campinas do Sul